Alexeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Alexeni (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița

 Alexeni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Alexeni (Iași), Dorf im Kreis Iași